Kirchring steht für:

 Kirchring, deutsches Adelsgeschlecht, siehe Kerkring (Adelsgeschlecht)

Kirchring ist der Familienname folgender Personen:

 Heinrich Kirchring (1610–1693), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck 

Siehe auch:

zu Orten mit der einschlägigen regionalhistorischen Siedlungsstruktur siehe: Liste von Orten mit historischer Kirchringbebauung
 Kerckring
 Kerkring